НМК — аббревиатура, которая может означать следующие значения:

Организации 
 Нефтекамский машиностроительный колледж — колледж в городе Нефтекамск.
 Национальная музыкальная корпорация — российская продюсерская музыкальная компания.
 Новокузнецкий металлургический комбинат — металлургический комбинат в городе Новокузнецк.
 Новолипецкий металлургический комбинат — металлургический комбинат в городе Липецк.
 Нижнетагильский металлургический комбинат — металлургический комбинат в городе Нижний Тагил.
 Новосвердловская металлургическая компания — металлургическая компания в городе Екатеринбург.

Другие значения 
 навигационная морская карта
 низкомолекулярная кислота